

Структура 
КОМАНДОВАНИЕ ВВС И ПВО (Zapovjedništvo HRZ i PZO (zHRZ i PZO)) — Авиабаза Загреб

 Командующий ВВС (Zapovjednik HRZ i PZO) — Авиабаза Загреб (бригадный генерал)
 Командний штаб ВВС и ПВО (Stožer zapovjedništva) — Авиабаза Загреб
 Штабная рота Командующего ВВС (Zapovjedna satnija Zapovjedništva HRZ-a i PZO-a (ZS Z HRZ-a i PZO-a))
 включает: Командование роты; Штаб-квартира с тылового элемента и Взвод связи
 91-я Авиабаза Загреб (91. Zrakoplovna baza Zagreb (91. ZB))
 Казарма «Полковник Марко Живкович», Авиабаза Загреб (военная часть Международного аэропорта За́греб - Плесо «Франьо Туджман» (Zračna luka „Franjo Tuđman”))
 Командование 91-й АБ (Zapovjedništvo 91. ZB)
 Штабная рота 91-й АБ (Zapovjedna satnija)
 Эскадрилья боевых самолётов (Eskadrila borbenih aviona (EBA)) — 8/4x МиГ-21 бис-Д/УМД, еще использует аэропорта Пула как аэродром переднего базирования
 Эскадрилья транспортных самолётов (Eskadrila transportnih aviona (ETA)) — 2x Ан-32, 1x Challenger 604
 Авиа-технический батальон (Zrakoplovno-tehnička bojna (ZTB))
 Военный объект Лучко (Vojni objekt Lučko, военная часть гражданского аэродрома Нови Загреб - Лучко (Zračno pristanište Lučko)
 Эскадрилья многоцелевых вертолётов (Eskadrila višenamjenskih helikoptera (EVH)) — 10/1x Ми-171Ш/ Ми-17-1ВА
 93-я Авиабаза Задар (93. Zrakoplovna baza Zadar (93. ZB))
 Казарма «Полковник Мирко Вукушич», Авиабаза Задар-Земуник (военная часть Международного аэропорта Задар  (Zračna luka Zadar))
 Командование 93-й АБ (Zapovjedništvo 93. ZB)
 Штабная рота 93-й АБ (Zapovjedna satnija)
 Противопожарная эскадрилья ((Protupožarna eskadrila) (PE)) — 6x CL-415, 1/5x AT-802F/AF
 Эскадрилья самолётов (Eskadrila aviona (EA)) — 17x PC-9M, 5x Zlin Z-242L 
 Эскадрилья вертолётов (Eskadrila helikoptera (EH)) — 16x OH-58D (R), 8x Bell 206B-3
 Авиа-технический батальон (Zrakoplovno-tehnička bojna (ZTB))
 Казарма Княз Трпимир (Vojarna „Knez Trpimir“), Аэродром Дивулье (Letjelište Divulje), Трогир, недалеко от города Сплит
 Эскадрилья транспортных вертолётов (Eskadrila transportnih helikoptera (ETH)) — 10/2/1x Ми-8МТВ-1/Т/ПС, поддерживает ВМС и Береговую охрану, будет перевооружаться на UH-60 Black Hawk с 2020 года.
 Батальон наблюдения воздушного пространства и управления (Bojna zračnog motrenja i navođenja (bZMIN)) — Авиабаза Загреб
 Командование батальона (Zapovjedništvo bZMIN)
 Центр наблюдения воздушного пространства Подворница (Središte za nadzor zračnog prostora Podvornica (SzNZP Podvornica)) 
 Районный оперативный центр Сплит (Sektorsko operativno središte Split (SOS Split)) (осуществляет оперативную связь с ВМС и Береговой охраной)
 5x РЛС FPS-117 в Сльем, Боринци, Папук, Учка и Рота
 Рота авиа-технического ремонта и поддержки (Satnija za zrakoplovno-tehničko održavanje i opskrbu (sZTOO))
 Учебный центр ВВС и ПВО «Рудольф Перешин» (Središte za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane "Rudolf Perešin" (SzO HRZ-a i PZO-a)) — Авиабаза Задар-Земуник
 Командование УЦ ВВС и ПВО (Zapovjedništvo SzO-a HRZ-a i PZO-a)
 Отдел обучения, доктрины и стандартизации обучения (Odsjek za obuku, doktrinu i standardizaciju obuke)
 Отдел поддержки обучения (Odsjek za potporu obuke)
 Школа пилотов (Pilotska škola)
 Учебный факультет (курсантов) (Odjel za obuku)
 Воздухоплавательный отдел (Odsjek zrakoplovstva)
 Отдел наблюдения и управления (Odsjek motrenja i navođenja)
 Отдел технических служб ВВС и ПВО (Odsjek tehničke službe HRZ-a i PZO-a)
 Учебная рота (специалистов) (Satnija za obuku)
 Учебный взвод специалистов наблюдения и управления (Vod za obuku vojnika motrenja i navođenja)
 Учебный взвод специалистов технических служб ВВС и ПВО (Vod za obuku vojnika tehničke službe HRZ-a i PZO-a)

Пункты базирования

Предыдущий боевой состав

Техника и вооружение

Бывшие самолёты и вертолёты 

 Ми-24 (В эксплуатации с 1993 по 2004 год)

Опознавательные знаки

Эволюция опознавательных знаков

Воинские звания и знаки различия

Генералы и офицеры

Подофицеры и солдаты

Галерея

Примечания

Литература

Внешние ссылки 
 Официальная страница ВВС и ПВО Хорватии  
 ВВС Хорватии на странице YuAirWar 
 ВВС NDH на странице YuAirWar 
 Эволюция опознавательных знаков ВВС Хорватии 

Военно-воздушные силы Хорватии
Вооружённые силы Хорватии